Drenje est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
 Drenje, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat d'Osijek-Baranja ;
 Drenje, une localité de Croatie située dans la municipalité de Raša, comitat d'Istrie ;
 Drenje Brdovečko, une localité située dans la municipalité de Brdovec, comitat de Zagreb ;
 Drenje Šćitarjevsko, une localité située dans la municipalité de Velika Gorica, comitat de Zagreb ;
au Kosovo
 Drejë/Drenje, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) d'Istog/Istok, district de Pejë/Peć.